El término Guerra turco-venecianas o Guerra otomano-veneciana puede referirse a:
 El sitio de Salónica (1422-1430), resultado del cual los otomanos se hicieron con Salónica. Aunque formalmente no se cuenta como una guerra otomano-veneciana, los venecianos tomaron parte contra los turcos.
 La primera Guerra turco-veneciana (1463-1479), que finalizó con la conquista turca de Negroponte, Lemnos y la Albania veneciana.
 La segunda Guerra turco-veneciana (1499-1503), que finalizó con la conquista otomana de algunas islas del Egeo y las fortalezas venecianas en Morea (Peloponeso).
 La tercera Guerra turco-veneciana (1537-1540), que finalizó con al conquista turca de las islas Cícladas excepto Tinos, las Espóradas y los últimos reductos venecianos en Morea.
 La cuarta Guerra turco-veneciana (1570-1573), que finalizó con la conquista otomana de Chipre a pesar de la derrota de estos en la batalla de Lepanto.
 La quinta Guerra turco-veneciana o Guerra de Creta (1645-1669), que finalizó con la conquista turca de Creta.
 La sexta Guerra turco-veneciana o Guerra de Morea (1684-1699), que finalizó con la conquista veneciana de Morea, Léucade, Egina y partes de Dalmacia.
 La séptima y última Guerra turco-veneciana (1714-1718), que finalizó con la conquista otomana de Morea, Tinos y Egina, últimas posesiones venecianas en el mar Egeo.